Het Europees kampioenschap voetbal onder 17 van 2012 (kortweg: EK voetbal -17) was de 30ste editie van het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 17, bedoeld voor spelers die op of na 1 januari 1995 geboren waren. Het toernooi werd gespeeld in Slovenië. Nederland wist zijn titel te prolongeren door in de finale Duitsland (zonder verlenging) na strafschoppen te verslaan.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

Groepsfase 
De loting voor de groepsfase vond plaats op 4 april 2012 om 16.00 uur in Ljubljana.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Finale

Externe links
 RSSSF
 UEFA

2012
Voetbal in 2012
Voetbal in Slovenië
Voetbal